Дікінсон (округ, Айова)
Дікінсон (округ, Канзас)
Дікінсон (округ, Мічиган)